SRAM — статическая память с произвольным доступом.
 Статически распределяемая память

Иногда статической памятью ошибочно называют:
 Постоянная память